Нингуно, Таљер има више значења:

 Нингуно, Таљер (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нингуно, Таљер (Телчак Пуерто), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику